Фінал Кубка Німеччини з футболу 2004 — фінальний матч розіграшу кубка Німеччини сезону 2003—2004 відбувся 29 травня 2004 року. У поєдинку зустрілися «Вердер» з однойменного міста та аахенська «Алеманія». Особливістю фіналу стало те, що один із учасників, клуб із Аалена, представляв Другу Бундеслігу. Перемогу з рахунком 3:2 здобув представник Бундесліги, «Вердер».

Учасники

Шлях до фіналу 

«Вердер»

«Алеманія»

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

2004 у футболі
Фінали кубка Німеччини з футболу
Травень 2004
2004 у німецькому спорті